Životice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Životice (okres Plzeň-jih)
 Dolní Životice (okres Opava)
 Hladké Životice (okres Nový Jičín)
 Horní Životice (okres Bruntál)
 Životice u Nového Jičína (okres Nový Jičín)